Хатон Чакалхемел има више значења:

 Хатон Чакалхемел (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хатон Чакалхемел, Хатон Уно (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику